Autheuil (Eure-et-Loir)
 Autheuil (Orne)
ook:
Autheuil-Authouillet, Eure 
Autheuil-en-Valois, Oise
 gemeenten met de naam Auteuil